I Still Believe steht für:
 I Still Believe (Brenda-K.-Starr-Lied) ein Lied von Brenda K. Starr aus dem Jahr 1988. 1999 gecovered von Mariah Carey 
 I Still Believe (Frank-Turner-Lied), ein Lied von Frank Turner aus dem Jahr 2010 
 I Still Believe (Album), ein Musikalbum von Lyfe Jennings aus dem Jahr 2010 
 I Still Believe (2020), US-amerikanischer Film von Andrew und Jon Erwin aus dem Jahr 2020